El término movimiento puede referirse a varios conceptos dependiendo de la disciplina cómo movimiento externo:

Artes
 Representación del movimiento en las artes. 
 Movimiento como forma de expresión que se presenta, por ejemplo, en la danza, en la música, etc.
 Movimiento artístico o estilo artístico.

Biología
 La motilidad (capacidad de moverse).
La percepción del movimiento

Demografía	 
 En Demografía, movimientos demográficos: las variaciones de la población, que pueden ser:
 movimientos naturales: natalidad y mortalidad.
 movimientos migratorios: emigración e inmigración.

Economía
En economía y contabilidad:
Movimientos de capital (inversiones y desinversiones),
Movimientos bancarios (transferencias, imposiciones, reintegros),
Movimiento como organización.

Filosofía
 Existen movimientos filosóficos, entendidos como escuelas filosóficas.

Física 
EN física puede referirse a:
 Movimiento de cuerpos o sistemas, especialmente
Movimiento rectilíneo
Movimiento rectilíneo uniforme
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
Movimiento circular
Movimiento parabólico
Movimiento armónico simple
 Movimiento perpetuo
 Movimiento browniano
 Movimiento errático

Guerra
En terminología bélica:
 Movimiento es el desplazamiento de un ejército o de una unidad militar, que puede ser:
 Movimiento táctico (táctica);
 Movimiento estratégico (estrategia militar).
 También existe el concepto de movilización.

Ni
En antropología:
 Movimiento cultural.

Juegos
 En ajedrez, movimiento es cada una de las jugadas (la misma denominación se usa en otros juegos de tablero);
 En juegos en red, predicción de movimiento.

Medicina
En medicina se refiere a:
 Movimientos cardíacos (sístole auricular, sístole ventricular y diástole).
 Movimientos peristálticos.
 Movimiento ocular rápido (en inglés Rapid Eye Movement, REM).
 Movimiento voluntario, movimiento involuntario, acto reflejo, espasmo, tic, etc.

Música
 En música, movimiento, es una parte de una composición más amplia o forma musical.
 También se entiende movimiento musical como estilo musical.
 En música y cultura urbana, movimiento musical (movimiento punk, movimiento hip hop, movimiento grunge).
 Mi movimiento, álbum de 2017 del cantante De La Ghetto.

Periodismo
En periodismo refiere a:
 Movimiento mediático.
 Movimiento (revista): órgano de prensa de la organización Montoneros Soldados de Perón (1974/1976)

Religión
En religión:
 Movimiento religioso (desambiguación).

Sociología y ciencias políticas
 En sociología, los movimientos sociales.
 Movimiento cooperativo.
 En ciencias políticas, los movimientos políticos;
 Movimiento, término utilizado en España entre 1936 y 1975 para referirse al Movimiento nacional franquista.
 Movimiento de liberación nacional.

Tecnología
En tecnología puede referirse a:

 En codificación de vídeo, compensación de movimiento es una técnica para aumentar la compresión.

Enlaces externos